Noordelijke Siddebuursterpolder
Zuidelijke Siddebuursterpolder

Voormalig waterschap in Groningen